Гендерсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.

 Гендерсон, Невил (1882—1942) — британский дипломат, посол в Германии в 1937—1939 годах.
 Гендерсон — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. См. также 
 Хендерсон